Treize à la douzaine désigne :
 Treize à la douzaine livre de Frank B. Gilbreth Jr. et Ernestine Gilbreth Carey
 Treize à la douzaine (, 1950) film de Walter Lang
 Treize à la douzaine (, 2003) film de Shawn Levy
 Treize à la douzaine 2 (, 2005) film d'Adam Shankman
 Treize à la douzaine (, 2022) film de Gail Lerner
 Treize à la douzaine, groupe cycliste fondé par Maurice Goddet

Voir aussi
 Douzaine de boulanger

Notes et références